URN steht für:

 Uniform Resource Name
 Unternehmensgesellschaft Verkehrsverbund Rhein-Neckar, siehe Verkehrsverbund Rhein-Neckar
 User Requirements Notation

Abkürzung